YUJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lady Franklin Point (Nunavut) (Canada)